Błażej Augustyn (1988-), joueur polonais de football ;
 Brian Augustyn (1954-2022), éditeur et scénariste de comics américain ;
 John-Lee Augustyn (1986-), coureur cycliste sud-africain ;
 Rafał Augustyn (1984-), athlète polonais, spécialiste de la marche athlétique.